Lula steht für:

 Luiz Inácio Lula da Silva (oft einfach Lula genannt), brasilianischer Präsident
 Lula (Spieleserie), eine Videospielheldin in mehreren Erotik-Computerspielen
 Lula (Sängerin), eine deutsche Sängerin
 Lula 1000, ein Tauchboot

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lula (Georgia)
 Lula (De Soto Parish, Louisiana)
 Lula (Assumption Parish, Louisiana)
 Lula (Mississippi)
 Lula (Oklahoma)

Sonstige Orte:
 Lula (Sardinien), Ort in der Provinz Nuoro in der Region Sardinien, Italien
 Lula (Slowakei), Ort in der Slowakei

Siehe auch:
 Luleå, Lola, Lolo